Type 4 – obice giapponese della seconda guerra mondiale
Type 4 – cannone contraereo giapponese della seconda guerra mondiale 
Type 4 – lanciarazzi giapponese da 200 mm della seconda guerra mondiale
Type 4 – lanciarazzi giapponese da 400 mm della seconda guerra mondiale
Type 4 – lanciarazzi giapponese da 74 mm
Type 4 Ho-Ro – semovente d'artiglieria giapponese della seconda guerra mondiale
Type 4 Ha-To – semovente d'artiglieria giapponese della seconda guerra mondiale
Type 4 Ka-Tsu – carro armato anfibio giapponese della seconda guerra mondiale
Type 4 Ke-Nu – carro armato leggero giapponese della seconda guerra mondiale
Type 4 Chi-To – carro armato medio giapponese della seconda guerra mondiale
Peugeot Type 4 – modello di automobile del 1892